Кодер — программист, специализирующийся на кодировании — написании исходного кода по заданным спецификациям.
 Кодер — одна из двух компонент кодека (пары кодер — декодер).
 «Кодер» — фантастический фильм режиссёра Винченцо Натали.